Нанзинтла има више значења:

 Нанзинтла (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нанзинтла (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику